«Петушок — золотой гребешок» — рисованный мультипликационный фильм 1955 года. Экранизация одноимённой русской народной сказки в обработке А. Н. Толстого.

Сюжет 
По мотивам одноимённой русской народной сказки в обработке А. Н. Толстого (написано в титрах мультфильма).

Жили в лесной избушке Кот, Дрозд и Петушок. Жили они дружно и горя не знали до тех пор, пока не повадилась к ним Лиса, которая старалась похитить петушка. Она использовала определённые методы обмана, чтобы выманить Петушка из дома, в приоритете был метод якобы угостить его горохом. Когда Кот и Дрозд уходили по делам, Петушку твердили, чтобы он тихо оставался дома и не выглядывал. В момент, когда Кот и Дрозд уходили, Лиса выманивала Петушка из дома. Ей это удавалось, но каждый раз её старания не оправдывались, Кот и Дрозд отбивали Петушка, а хулиганке Лисе здорово доставалось на орехи. Но неисправимая Лиса не сдавалась, она продолжала преследовать наивного Петушка, пока с помощью своего обмана не смогла далеко утащить его в далёкий дремучий лес в свою нору. Только благодаря огромным усилиям его друзей и доброго зайца, Петушок снова возвращается домой, а с Лисой становится покончено раз и навсегда.

Создатели

Переиздания на DVD 
Мультфильм неоднократно переиздавался на DVD в сборниках мультфильмов:
 «Курочка Ряба», Союзмультфильм, DVD, дистрибьютор «Союз», мультфильмы на диске:
«Про деда, бабу и курочку Рябу» (1982), «Петушок — золотой гребешок» (1955), «Петух и краски» (1964), «Ку-ка-ре-ку!» (1963), «Деревенский водевиль» (1993), «Сказка про Колобок» (1969), «Соломенный бычок» (1954), «Жёлтик» (1966), «Жила-была курочка» (1977).

Примечания

Литература 
 

Рисованные мультфильмы СССР 1955 года
Мультфильмы студии «Союзмультфильм»
Мультфильмы Петра Носова
Мультфильмы по русским народным сказкам
Экранизации произведений А. Н. Толстого
Мультфильмы о говорящих животных